Esistono più persone di nome Ray Price:

 Ray Price – motociclista statunitense, membro della Motorcycle Hall of Fame
 Ray Price (n. 1926) – musicista statunitense
 Ray Price (n. 1953 – rugbista australiano